Toponímia:
 Mendes d'Egipte, ciutat de l'antic Egipte de la zona del Delta, correspon a la moderna Tell al-Rub
 Mendes de Pal·lene, ciutat de l'antiga Grècia a la península Calcídica
 Mendes (Rio de Janeiro), municipi brasiler de l'estat de Rio de Janeiro
 Biografies:
 Aristides de Sousa Mendes (Carregal do Sal, districte de Viseu, 1885 — Lisboa, 1954), diplomàtic portuguès
 Chico Mendes, sindicalista 
 Eva Mendes (Miami, 1974), actriu estatunidenca d'origen cubà 
 Llorenç Mendes (Vilar, Nord de Portugal, s. XIII - Guimarães, 1280), frare dominic, predicador, venerat com a beat a l'Església catòlica
 Luís Mendes de Vasconcellos (Évora, Portugal, c. 1542 -1623, Malta), 55è Gran Mestre de l'Orde de l'Hospital elegit el 1622 
 Pedro Mendes (1979, Guimarães) futbolista portuguès 
 Rosa Mendes (1979), lluitadora professional i model canadenca
 Sam Mendes (Reading, Berkshire, Anglaterra - 1965), director de cinema i teatre britànic 
 Sandro Mendes o Sandro Miguel Laranjeira Mendes (1977, Pinhal Novo), futbolista amb la doble nacionalitat portuguesa i de Cap Verd 
 Shawn Mendes
 Sylvio Mendes Campos Junior (São Paulo, 1974), futbolista 
 Tiago Mendes (Viana Do Castelo, Província de Miño, 1981), futbolista portuguès